PFR steht für:
 Partito Fascista Repubblicano, deutsch Republikanisch-Faschistische Partei, diktatorische Staatspartei der Italienischen Sozialrepublik
 Prototype Fast Reactor im Kernkraftwerk Dounreay, britischer Atomreaktor
 Ilebo Airport (IATA-Code), Flughafen von Ilebo, Kasaï (Provinz), Demokratische Republik Kongo

Abkürzung